Az I’m with You jelentései:
 I’m with You, Avril Lavigne dala
 I’m with You, a Red Hot Chilli Peppers albuma